Letteratura della Sardegna – letteratura di autori sardi o relativa alla Sardegna, in qualsiasi lingua
 Letteratura in lingua sarda – letteratura scritta in lingua sarda